De wokkel (A10), een beeld langs de A10 in Amsterdam
De wokkel (Waddinxveen), een beeld c.q. bouwwerk in Waddinxveen
De Twist, een fietsbrug in Vlaardingen, bijgenaamd De Wokkel

Zie ook 
Wokkels, het zoutje